Бра́йан Э́нтони Смоли́нски (; род. 27 декабря 1971, Толидо, США) — американский хоккеист, центральный нападающий. Провел в НХЛ 15 сезонов, в которых сыграл 1055 матчей в регулярных чемпионатах и 123 матча в плей-офф. В составе сборной США обладатель Кубка мира 1996 года.

Игровая карьера 

С 1989 по 1993 год Брайан Смолински выступал в NCAA за Мичиганский университет, с которым в 1990 году стал чемпионом. На драфте 1990 года его в первом раунде выбрал «Бостон Брюинз», за который он дебютировал в 1993 году.

2 августа 1995 года «Бостон» обменял Смолински, нападающего Глена Мюррея и выбор в третьем раунде драфта 1996 года в «Питтсбург Пингвинз» на нападающих Кевина Стивенса и Шона Макэкерна.

17 ноября 1996 года «Питтсбург» обменял Смолински в «Нью-Йорк Айлендерс» на защитника Дарюса Каспарайтиса и нападающего Андреаса Юханссона.

20 июня 1999 года «Айлендерс» обменяли Смолински, нападающего Жигмунда Палффи, вратаря Марселя Кузино и выбор в четвёртом раунде драфта 1999 года, ранее полученный от «Нью-Джерси», в «Лос-Анджелес Кингз» на нападающих Олли Йокинена и , защитника Мэтью Бирона и выбор в первом раунде драфта 1999 года.

11 марта 2003 года «Лос-Анджелес» обменял Смолински в «Оттава Сенаторз» на защитника Тима Глисона.

11 февраля 2005 года на время локаута Смолински стал игроком клуба ЮХЛ «Мотор-Сити Меканикс».

10 июля 2006 года «Оттава» обменяла Смолински и нападающего Мартина Гавлата в «Чикаго Блэкхокс» на защитников Михала Баринку и Тома Прайссинга, нападающего Джоша Хеннесси и выбор во втором раунде драфта 2008 года.

26 января 2007 года «Чикаго» обменял Смолински в «Ванкувер Кэнакс» на выбор во втором раунде драфта 2007 года.

2 июля 2007 года Смолински как свободный агент подписал контракт с «Монреаль Канадиенс».

25 февраля 2009 года Смолински стал игроком клуба ИХЛ «Порт-Гурон Айсхокс».

30 апреля 2009 года Смолински подписал пробный контракт с клубом АХЛ «Милуоки Эдмиралс».

2 ноября 2009 года Смолински как свободный агент подписал контракт с клубом ИХЛ «Флинт Дженералз».

Сын Брайана Макс (родился в 2003 году) играет защитником в юношеской команде «Литл Сизарс», которую тренирует отец.

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Мичиган Стэйт Спартанс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Детройт Вайперз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Мотор-Сити Микэникс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Порт-Гурон Айсхокс»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»